Fatal steht für:
 Fatal (Rapper) (* 1990), deutscher Rapper
 Hussein Fatal (1973–2015), US-amerikanischer Rapper
 Fatal (Film), US-amerikanischer Film aus dem Jahr 2010

Siehe auch:
 Fatalismus
 Femme fatale